Морг
 Морг (приміщення) — будівля, приміщення для трупів; трупарня, покійницька. 
 Морг (одиниця вимірювання) — у Польщі, Литві у XVI—XVIII століттях, а у Західній Україні — до 1939 року — міра землі, що дорівнювала 0,56 га.

Джерела